Cagnano peut désigner:

 Cagnano, commune française de la Haute-Corse et le territoire de la collectivité de Corse ;
 Cagnano (fief), ancienne piève de Corse ; 
 Cagnano Amiterno, commune de la province de L'Aquila dans la région Abruzzes en Italie ;
 Cagnano Varano,  commune italienne de la province de Foggia dans la région des Pouilles ;